Па́вел Па́влович Петро́в:
 Петров, Павел Павлович (1904—1981) — советский оператор документального кино.
 Петров, Павел Павлович (род. 1987) — российский гребец-каноист.